Богомолова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Богомолова, Галина Евгеньевна (род. 1977) — российская легкоатлетка.
 Богомолова, Зоя Алексеевна (1923—2012) — российская писательница, литературовед, литературный критик, педагог.
 Богомолова, Любовь Григорьевна (1902—1983) — советский биолог, гематолог.
 Богомолова, Людмила Ивановна (род. 1932) — русская советская балерина и педагог.
 Богомолова, Наталия Эдуардовна (род. 1940) — советский художник-мультипликатор.
 Богомолова, Ольга Борисовна (род. 1964) — российский педагог.
 Богомолова, Светлана Викторовна (род. 1978) — украинская футболистка. См. также 
 Богомолов